Francisco López (n. 1964), musicista spagnolo
Francisco Javier López (n. 1964), calciatore e allenatore di calcio spagnolo.
Francisco López Alfaro (n. 1962), calciatore e allenatore di calcio spagnolo.
Francisco López Contardo (n. 1974), motociclista cileno.
Francisco López de Gómara (1511-1566), religioso spagnolo.
Francisco López de Zúñiga (1599-1655), militare spagnolo.
Francisco López López (n. 1965), calciatore spagnolo.
Francisco Solano López (1827-1870), politico e militare paraguaiano.
Francisco Solano López (1928-2011), fumettista argentino.